Penaeidae är en familj av kräftdjur. Penaeidae ingår i överfamiljen Penaeoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Penaeidae 206 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur